Дон Карлос (; ):

Люди 

 Дон Карлос (принц Астурійський) (1545—1568) — син короля Філіпа II, кастильський інфант, принц Астурійський
 Дон Карлос Старший (Дон Карлос Маріа Ісідро де Бурбон) (1788—1855) — син короля Карла IV, претендент на іспанський трон
 Дон Карлос Молодший (1848—1909) — онук дона Карлоса Старшого, іспанський інфант з династії Бурбонів

Твори 

 «Дон Карлос» (1787) — історична драматична поема Фрідріха Шиллера про життя сина Філіпа II
 «Дон Карлос» (1867) — опера Джузеппе Верді за мотивами однойменної драми Шиллера